Hand est le mot désignant la main dans les langues germaniques. En français, ce mot est principalement employé comme apocope du mot handball.

Patronyme

David Hand (1900-1986), animateur, réalisateur et producteur américain ;
Eoin Hand (né en 1946), joueur et un entraîneur irlandais de football ;
Kelli Hand (1965-2021), DJ et musicienne américaine ;
Learned Hand (1872-1961), juge américain ;
Tony Hand (né en 1967), joueur et entraîneur britannique de hockey sur glace.

Toponyme 

Comté de Hand, comté de l'État du Dakota du Sud.
Patronyme anglais